Рајабо има више значења:

 Рајабо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рајабо, Рабо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рајабо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику